The Prisoner est un film américain réalisé par Jack Conway sorti en 1923 au cinéma ;
 The Prisoner est le titre original de la série télévisée Le Prisonnier de 1967 ;
 The Prisoner, titre original de la mini-série Le Prisonnier de 2009, reprise de la série éponyme de 1967 ;
 The Prisoner, jeu vidéo sorti en 1980 qui s'inspire de la série télévisée de 1967 ;
 The Prisoner, le huitième album du jazzman Herbie Hancock.